

Род занятий 
 Охотник за головами — тот, кто исторически практиковал охоту за головами — отрубание и сохранение головы человека после его убийства.
 Охотник за головами () — человек, отлавливающий преступников и дезертиров за вознаграждение.
 Хедхантер () — человек, который по заказу работодателей ищет нужных им специалистов.

Прочее 
 «Охотник за головами» — американский фильм 1989 года режиссёра Роберта Гинти.
 «Охотник за головами» — американский фильм 2010 года с Джерардом Батлером и Дженнифер Энистон в главных ролях.
 «Охотники за головами» — норвежский фильм 2011 года.
 «Охотники за головами» — российский 8-серийный фильм 2014 года режиссёра Ивана Шурховецкого.
 Headhunter — немецкая рок-группа.
 HeadHunter — российская группа компаний, работающая на рынке интернет-рекрутмента.
 Headhunter — игра для приставки Sega Dreamcast.
  — американский джаз-бэнд, первый джаз-бэнд, альбом которого приобрёл статус платинового.
  — нидерландский хардстайл-музыкант.
 Chelsea Headhunters — хулиганская группировка, поддерживающая лондонский футбольный клуб «Челси».